Kotoko bezeichnet:
 historische Stadtstaaten im Tschadseegebiet: Kotoko-Staaten
 eine Sprachgruppe im Tschadseegebiet: Kotoko-Sprachen
 ein Volk im Tschadseegebiet: Kotoko (Volk), auch Mandage genannt
 eine japanische Sängerin: Kotoko (Sängerin)